Partido  – suddivisione amministrativa della provincia di Buenos Aires (Argentina)
 Partido  – comune della provincia di Dajabón (Repubblica Dominicana)
 Partido judicial  – unità territoriale politico-amministrativa della Spagna